Peter Martin (acteur) (1968), Brits acteur
 Peter Martin (pianist) (1970), Amerikaans musicus en jazzpianist
 Peter Martin (hoogleraar) (1940), Amerikaans professor in de Engelse literatuur en schrijver
 Peter Martin (fotograaf), Canadees fotograaf
 Peter Martin (atleet) (1962), paralympisch atleet uit Nieuw-Zeeland
 Peter Martin (voetballer) (1968), Duitse voetbalkeeper